Il singolare del Stella Artois Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Mark Philippoussis ha battuto in finale 7–5, 6–3 Goran Ivanišević.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1997
ATP Tour 1997